Тан, дуг, айран (, ,  дуг, , , shinēna, ) — кисломолочний напій, що готується з коров'ячого або козячого молока із додаванням закваски молочнокислих бактерій (болгарська паличка, термофільний стрептокок), молочних дріжджів, води і кухонної солі. Дуже поширений у гірських жителів Кавказу та народів Середній Азії, де традиційно виробляється із мацуну.

Рецепт 
Готову закваску необхідно додати в коров'яче молоко, після чого потрібно долити трохи чистої води і обов'язково кинути у напій кухонну сіль. За бажанням в тан можна додати і пряні трави — базилік або кріп. В домашніх умовах знадобиться 1 літр кефіру і сіль: кефір розводимо 300 мл чистої води (бажано використовувати воду з артезіанських джерел) і додаємо у напій трохи солі. До речі, в Центральній Азії як сировину для отримання закваски використовують також і верблюдяче молоко.

Промислове виробництво 
Промислове виробництво почалося в в 90-х роках XX століття. Сьогодні в магазинах під найменуванням «тан» часто продаються напої, що подеколи лише віддалено нагадують оригінал і являють собою розведені водою довільні кисломолочні напої. Однак, хоча вони і далекі від автентичного смаку, але мають багато корисних властивостей кисломолочних продуктів. В Україні серійне виробництво кисломолочного напою \"Тан\" ТМ \"Біо-баланс\" почалося 2009 р. на Кременчуцькому міськмолокозаводі. Обсяг виробництва — 5 тонн щодня.

Лікувальні властивості 
Напій містить унікальну комбінацію природних мікроорганізмів, що мають високу біохімічну активність. Тан швидко нормалізує водно-соляний баланс в організмі. Він застосовується як профілактичний засіб при епідеміях і в регіонах з несприятливими екологічними умовами. Покращує обмін речовин, активно знижує вагу і завдяки наявності в ньому натуральних антиоксидантів є хорошим засобом від похмільного синдрому. Його також рекомендується вживати після важких фізичних навантажень. Позитивно впливає на функцію шлунково-кишкового тракту, обмін речовин, серцево-судинну систему, тонізує нервову діяльність, а також сприяє засвоєнню як рослинних, так і тваринних білків, застосовується для профілактики гастритів і колітів, холециститів, і алергічних захворювань. Особливе місце тан посідає при лікуванні дисбактеріозів як у дітей, так і у ослаблих післяопераційних хворих, які найбільш схильні до цього захворювання.

Схожі продукти 
 Айран
 Кефір
 Йогурт
 Кумис
 Ряжанка
 Закваска
 Маслянка
 Чайний гриб
 Молочний гриб

Посилання

Примітки 

Молочні напої
Кисломолочні продукти